peut faire référence à :

 , titre original des Guerriers de la nuit, film de Walter Hill sorti en 1979 ;
 , jeu vidéo tiré du film, sorti sur les consoles PlayStation 2, Xbox et PlayStation Portable en 2005.

Voir aussi